Papež Benedikt XIII. je lahko:

Papež 

 Papež Benedikt XIII. - papež
 Protipapež Benedikt XIII.